Classe Bremen – classe di incrociatori leggeri varata nel 1904
Classe Bremen –  classe di fregate varata nel 1982